Новена (район) — городской район в Центральном регионе Сингапура.
 Новена (станция метрополитена) — станция сингапурского метрополитена.
 Джалан Новена Барат (North South MRT Line) — автотрасса в Сингапуре.
 Новена Вилль (Novena Ville) — здание в Сингапуре.
 Новена Гарденс (Novena Gardens) — здание в Сингапуре.